|-
|(86001)||1999 JE80|| align=right|14,3|| align=right|3,191|| align=right|0,153|| align=right|22,00|| align=right|5,699||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86002)||1999 JW85|| align=right|15,1|| align=right|2,653|| align=right|0,184|| align=right|12,00|| align=right|4,320||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86003)||1999 JO86|| align=right|15,5|| align=right|2,668|| align=right|0,245|| align=right|7,46|| align=right|4,357||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86004)||1999 JT86|| align=right|14,8|| align=right|2,669|| align=right|0,112|| align=right|14,10|| align=right|4,360||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86005)||1999 JP87|| align=right|14,6|| align=right|2,762|| align=right|0,280|| align=right|10,82|| align=right|4,590||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86006)||1999 JS87|| align=right|13,8|| align=right|2,746|| align=right|0,150|| align=right|12,26|| align=right|4,550||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86007)||1999 JO90|| align=right|14,6|| align=right|2,671|| align=right|0,170|| align=right|14,30|| align=right|4,364||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86008)||1999 JQ91|| align=right|15,3|| align=right|2,688|| align=right|0,222|| align=right|8,33|| align=right|4,406||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86009)||1999 JW93|| align=right|14,9|| align=right|2,777|| align=right|0,297|| align=right|8,61|| align=right|4,628||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86010)||1999 JS94|| align=right|15,3|| align=right|2,714|| align=right|0,141|| align=right|14,97|| align=right|4,471||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86011)||1999 JU94|| align=right|14,5|| align=right|2,728|| align=right|0,138|| align=right|16,03|| align=right|4,504||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86012)||1999 JG97|| align=right|15,8|| align=right|2,643|| align=right|0,176|| align=right|13,23|| align=right|4,295||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86013)||1999 JX98|| align=right|14,9|| align=right|2,615|| align=right|0,080|| align=right|11,92|| align=right|4,228||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86014)||1999 JE99|| align=right|15,1|| align=right|2,777|| align=right|0,260|| align=right|11,36|| align=right|4,626||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86015)||1999 JN99|| align=right|15,0|| align=right|2,694|| align=right|0,200|| align=right|12,16|| align=right|4,420||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86016)||1999 JK100|| align=right|14,7|| align=right|2,680|| align=right|0,087|| align=right|14,67|| align=right|4,387||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86017)||1999 JA101|| align=right|14,1|| align=right|2,649|| align=right|0,056|| align=right|22,90|| align=right|4,311||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86018)||1999 JH115|| align=right|15,6|| align=right|2,393|| align=right|0,059|| align=right|7,84|| align=right|3,701||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86019)||1999 JG127|| align=right|14,4|| align=right|2,417|| align=right|0,104|| align=right|5,41|| align=right|3,757||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86020)||1999 JP128|| align=right|14,3|| align=right|2,809|| align=right|0,052|| align=right|10,90|| align=right|4,708||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86021)||1999 KQ4|| align=right|14,0|| align=right|2,781|| align=right|0,385|| align=right|28,26|| align=right|4,636||MBA||20. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86022)||1999 KJ14|| align=right|14,0|| align=right|2,979|| align=right|0,229|| align=right|8,04|| align=right|5,141||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86023)||1999 KT18|| align=right|15,1|| align=right|3,104|| align=right|0,132|| align=right|7,06|| align=right|5,467||MBA||22. maj 1999||McGraw-Hill||J. W. Parker
|-
|(86024)||1999 LW3|| align=right|14,0|| align=right|2,676|| align=right|0,179|| align=right|27,89|| align=right|4,376||MBA||7. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86025)||1999 LX3|| align=right|15,9|| align=right|1,796|| align=right|0,129|| align=right|25,86|| align=right|2,406||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86026)||1999 LQ6|| align=right|14,6|| align=right|2,873|| align=right|0,197|| align=right|13,10|| align=right|4,869||MBA||7. junij 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86027)||1999 LL13|| align=right|14,9|| align=right|2,736|| align=right|0,189|| align=right|9,40|| align=right|4,524||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86028)||1999 LR19|| align=right|13,9|| align=right|3,003|| align=right|0,189|| align=right|22,51|| align=right|5,204||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86029)||1999 LV32|| align=right|15,7|| align=right|2,653|| align=right|0,182|| align=right|13,84|| align=right|4,321||MBA||8. junij 1999||Catalina||CSS
|-
|(86030)||1999 NS1|| align=right|15,6|| align=right|1,906|| align=right|0,027|| align=right|16,28|| align=right|2,632||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86031)||1999 NR2|| align=right|14,8|| align=right|1,837|| align=right|0,011|| align=right|26,98|| align=right|2,490||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86032)||1999 NK5|| align=right|15,3|| align=right|2,806|| align=right|0,210|| align=right|12,44|| align=right|4,699||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86033)||1999 ND8|| align=right|14,3|| align=right|2,759|| align=right|0,209|| align=right|9,79|| align=right|4,583||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86034)||1999 NU9|| align=right|13,8|| align=right|2,792|| align=right|0,088|| align=right|14,19|| align=right|4,663||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86035)||1999 NH28|| align=right|15,8|| align=right|1,936|| align=right|0,060|| align=right|18,14|| align=right|2,694||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86036)||1999 NS33|| align=right|14,3|| align=right|2,894|| align=right|0,243|| align=right|15,31|| align=right|4,922||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86037)||1999 NN37|| align=right|13,8|| align=right|2,623|| align=right|0,108|| align=right|13,36|| align=right|4,246||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86038)||1999 NY38|| align=right|13,3|| align=right|2,994|| align=right|0,091|| align=right|9,92|| align=right|5,179||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86039)||1999 NC43|| align=right|16,0|| align=right|1,759|| align=right|0,580|| align=right|7,12|| align=right|2,333||APL PHA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86040)||1999 NU43|| align=right|14,9|| align=right|2,789|| align=right|0,206|| align=right|8,26|| align=right|4,658||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86041)||1999 NN56|| align=right|14,7|| align=right|3,102|| align=right|0,079|| align=right|20,92|| align=right|5,463||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86042)||1999 NH65|| align=right|14,8|| align=right|2,634|| align=right|0,174|| align=right|13,83|| align=right|4,275||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86043)||1999 OE|| align=right|14,8|| align=right|2,939|| align=right|0,163|| align=right|12,56|| align=right|5,038||MBA||16. julij 1999||Pises||Pises
|-
|(86044)||1999 OD2|| align=right|14,2|| align=right|3,058|| align=right|0,246|| align=right|14,88|| align=right|5,348||MBA||22. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86045)||1999 ON2|| align=right|15,1|| align=right|1,921|| align=right|0,023|| align=right|20,13|| align=right|2,662||MBA||22. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86046)||1999 OY2|| align=right|14,5|| align=right|3,128|| align=right|0,374|| align=right|24,09|| align=right|5,532||MBA||22. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86047)||1999 OY3|| align=right|6,8|| align=right|43,88|| align=right|0,173|| align=right|24,24|| align=right|291||CBW||18. julij 1999||Mauna Kea||Mauna Kea
|-
|(86048)||1999 PP1|| align=right|14,1|| align=right|3,061|| align=right|0,108|| align=right|9,96|| align=right|5,353||MBA||9. avgust 1999||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(86049)||1999 PH4|| align=right|15,2|| align=right|3,114|| align=right|0,202|| align=right|5,58|| align=right|5,494||MBA||13. avgust 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(86050)||1999 PG8|| align=right|15,5|| align=right|2,916|| align=right|0,215|| align=right|5,26|| align=right|4,979||MBA||12. avgust 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86051)||1999 QB2|| align=right|13,6|| align=right|2,795|| align=right|0,235|| align=right|6,77|| align=right|4,671||MBA||22. avgust 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(86052)||1999 RM2|| align=right|13,8|| align=right|2,981|| align=right|0,082|| align=right|9,19|| align=right|5,146||MBA||4. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(86053)||1999 RY4|| align=right|13,4|| align=right|3,153|| align=right|0,156|| align=right|26,43|| align=right|5,598||MBA||3. september 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86054)||1999 RH11|| align=right|14,6|| align=right|3,032|| align=right|0,102|| align=right|11,55|| align=right|5,278||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86055)||1999 RO12|| align=right|14,3|| align=right|3,108|| align=right|0,047|| align=right|8,20|| align=right|5,478||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86056)||1999 RE14|| align=right|15,3|| align=right|3,117|| align=right|0,263|| align=right|14,19|| align=right|5,503||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86057)||1999 RV14|| align=right|15,0|| align=right|2,980|| align=right|0,151|| align=right|0,95|| align=right|5,143||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86058)||1999 RO15|| align=right|13,6|| align=right|3,126|| align=right|0,090|| align=right|22,81|| align=right|5,525||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86059)||1999 RX15|| align=right|15,6|| align=right|2,801|| align=right|0,193|| align=right|4,37|| align=right|4,688||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86060)||1999 RO18|| align=right|14,5|| align=right|3,058|| align=right|0,183|| align=right|6,45|| align=right|5,347||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86061)||1999 RT19|| align=right|12,7|| align=right|3,185|| align=right|0,099|| align=right|18,24|| align=right|5,684||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86062)||1999 RJ20|| align=right|13,5|| align=right|2,978|| align=right|0,065|| align=right|10,06|| align=right|5,139||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86063)||1999 RK25|| align=right|15,5|| align=right|2,889|| align=right|0,314|| align=right|8,08|| align=right|4,908||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86064)||1999 RP26|| align=right|14,8|| align=right|3,156|| align=right|0,165|| align=right|5,71|| align=right|5,605||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86065)||1999 RO27|| align=right|15,0|| align=right|3,099|| align=right|0,156|| align=right|4,51|| align=right|5,454||MBA||7. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(86066)||1999 RR27|| align=right|15,0|| align=right|3,033|| align=right|0,306|| align=right|10,37|| align=right|5,280||MBA||8. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(86067)||1999 RM28|| align=right|16,6|| align=right|1,818|| align=right|0,325|| align=right|30,54|| align=right|2,450||AMR||3. september 1999||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(86068)||1999 RL30|| align=right|16,4|| align=right|1,915|| align=right|0,096|| align=right|19,78|| align=right|2,650||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86069)||1999 RO32|| align=right|13,4|| align=right|3,127|| align=right|0,290|| align=right|12,95|| align=right|5,528||MBA||9. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(86070)||1999 RZ43|| align=right|14,0|| align=right|3,172|| align=right|0,145|| align=right|6,26|| align=right|5,649||MBA||15. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(86071)||1999 RR45|| align=right|15,9|| align=right|2,375|| align=right|0,128|| align=right|5,93|| align=right|3,658||MBA||8. september 1999||Uccle||T. Pauwels
|-
|(86072)||1999 RW45|| align=right|15,2|| align=right|3,071|| align=right|0,312|| align=right|1,45|| align=right|5,381||MBA||12. september 1999||Upice||L. Vyskočil
|-
|(86073)||1999 RX51|| align=right|15,6|| align=right|2,876|| align=right|0,266|| align=right|3,28|| align=right|4,877||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86074)||1999 RA57|| align=right|13,9|| align=right|3,047|| align=right|0,051|| align=right|8,60|| align=right|5,318||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86075)||1999 RJ58|| align=right|16,0|| align=right|2,356|| align=right|0,115|| align=right|6,84|| align=right|3,615||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86076)||1999 RD65|| align=right|15,5|| align=right|2,968|| align=right|0,097|| align=right|10,31|| align=right|5,113||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86077)||1999 RA67|| align=right|14,8|| align=right|3,014|| align=right|0,078|| align=right|11,12|| align=right|5,231||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86078)||1999 RS67|| align=right|15,6|| align=right|2,397|| align=right|0,111|| align=right|5,96|| align=right|3,711||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86079)||1999 RK70|| align=right|15,1|| align=right|3,019|| align=right|0,094|| align=right|9,57|| align=right|5,244||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86080)||1999 RJ71|| align=right|14,9|| align=right|3,079|| align=right|0,191|| align=right|2,74|| align=right|5,403||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86081)||1999 RN73|| align=right|14,4|| align=right|3,001|| align=right|0,043|| align=right|7,00|| align=right|5,198||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86082)||1999 RA74|| align=right|15,2|| align=right|2,860|| align=right|0,151|| align=right|14,76|| align=right|4,837||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86083)||1999 RC74|| align=right|15,2|| align=right|3,109|| align=right|0,129|| align=right|7,35|| align=right|5,482||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86084)||1999 RJ75|| align=right|14,9|| align=right|3,070|| align=right|0,134|| align=right|5,85|| align=right|5,378||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86085)||1999 RW80|| align=right|14,9|| align=right|3,100|| align=right|0,087|| align=right|9,42|| align=right|5,456||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86086)||1999 RR81|| align=right|14,7|| align=right|3,106|| align=right|0,102|| align=right|9,79|| align=right|5,472||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86087)||1999 RZ86|| align=right|16,4|| align=right|3,084|| align=right|0,234|| align=right|4,62|| align=right|5,415||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86088)||1999 RR88|| align=right|13,6|| align=right|3,192|| align=right|0,149|| align=right|4,57|| align=right|5,701||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86089)||1999 RN89|| align=right|14,6|| align=right|3,071|| align=right|0,123|| align=right|9,95|| align=right|5,381||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86090)||1999 RT90|| align=right|14,6|| align=right|3,077|| align=right|0,086|| align=right|8,28|| align=right|5,396||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86091)||1999 RF92|| align=right|14,2|| align=right|3,031|| align=right|0,196|| align=right|12,34|| align=right|5,277||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86092)||1999 RW94|| align=right|14,4|| align=right|3,004|| align=right|0,147|| align=right|5,90|| align=right|5,205||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86093)||1999 RZ95|| align=right|13,9|| align=right|3,166|| align=right|0,106|| align=right|9,36|| align=right|5,633||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86094)||1999 RW100|| align=right|13,7|| align=right|3,086|| align=right|0,319|| align=right|11,38|| align=right|5,421||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86095)||1999 RZ100|| align=right|14,2|| align=right|3,146|| align=right|0,105|| align=right|14,65|| align=right|5,578||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86096)||1999 RB103|| align=right|14,4|| align=right|3,042|| align=right|0,235|| align=right|15,95|| align=right|5,306||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86097)||1999 RC104|| align=right|13,8|| align=right|2,976|| align=right|0,048|| align=right|9,18|| align=right|5,132||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86098)||1999 RL105|| align=right|14,1|| align=right|2,957|| align=right|0,103|| align=right|2,17|| align=right|5,083||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86099)||1999 RO106|| align=right|14,4|| align=right|3,092|| align=right|0,092|| align=right|8,11|| align=right|5,436||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86100)||1999 RH107|| align=right|15,1|| align=right|3,135|| align=right|0,150|| align=right|6,37|| align=right|5,550||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86101)||1999 RY107|| align=right|14,3|| align=right|2,986|| align=right|0,126|| align=right|5,67|| align=right|5,158||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86102)||1999 RP108|| align=right|13,9|| align=right|3,016|| align=right|0,101|| align=right|8,61|| align=right|5,238||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86103)||1999 RB109|| align=right|14,3|| align=right|3,120|| align=right|0,099|| align=right|9,03|| align=right|5,511||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86104)||1999 RF110|| align=right|14,1|| align=right|3,030|| align=right|0,073|| align=right|8,36|| align=right|5,274||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86105)||1999 RG110|| align=right|14,6|| align=right|3,098|| align=right|0,109|| align=right|9,24|| align=right|5,451||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86106)||1999 RP113|| align=right|14,0|| align=right|3,008|| align=right|0,082|| align=right|8,26|| align=right|5,217||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86107)||1999 RL115|| align=right|14,6|| align=right|3,072|| align=right|0,146|| align=right|9,92|| align=right|5,383||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86108)||1999 RR116|| align=right|14,7|| align=right|3,059|| align=right|0,219|| align=right|8,30|| align=right|5,349||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86109)||1999 RV118|| align=right|14,1|| align=right|3,014|| align=right|0,140|| align=right|9,03|| align=right|5,231||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86110)||1999 RH123|| align=right|13,6|| align=right|3,086|| align=right|0,018|| align=right|8,12|| align=right|5,420||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86111)||1999 RM123|| align=right|13,9|| align=right|3,106|| align=right|0,077|| align=right|8,55|| align=right|5,474||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86112)||1999 RN123|| align=right|13,3|| align=right|2,942|| align=right|0,078|| align=right|11,00|| align=right|5,044||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86113)||1999 RC129|| align=right|12,7|| align=right|3,031|| align=right|0,139|| align=right|12,45|| align=right|5,277||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86114)||1999 RD130|| align=right|14,0|| align=right|3,037|| align=right|0,132|| align=right|11,24|| align=right|5,292||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86115)||1999 RF133|| align=right|14,0|| align=right|3,101|| align=right|0,094|| align=right|8,25|| align=right|5,461||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86116)||1999 RR133|| align=right|15,0|| align=right|2,959|| align=right|0,149|| align=right|9,60|| align=right|5,089||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86117)||1999 RC135|| align=right|14,3|| align=right|2,974|| align=right|0,193|| align=right|2,14|| align=right|5,129||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86118)||1999 RD138|| align=right|14,7|| align=right|2,761|| align=right|0,179|| align=right|6,91|| align=right|4,587||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86119)||1999 RA140|| align=right|14,4|| align=right|2,988|| align=right|0,065|| align=right|10,20|| align=right|5,164||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86120)||1999 RM140|| align=right|14,7|| align=right|3,029|| align=right|0,057|| align=right|8,35|| align=right|5,272||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86121)||1999 RE144|| align=right|15,0|| align=right|3,062|| align=right|0,109|| align=right|7,88|| align=right|5,358||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86122)||1999 RH144|| align=right|14,8|| align=right|3,014|| align=right|0,104|| align=right|9,79|| align=right|5,231||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86123)||1999 RQ144|| align=right|14,8|| align=right|2,975|| align=right|0,094|| align=right|8,90|| align=right|5,131||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86124)||1999 RK147|| align=right|14,2|| align=right|2,965|| align=right|0,012|| align=right|8,14|| align=right|5,105||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86125)||1999 RH152|| align=right|14,2|| align=right|3,073|| align=right|0,057|| align=right|9,07|| align=right|5,386||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86126)||1999 RV152|| align=right|14,9|| align=right|2,979|| align=right|0,157|| align=right|9,95|| align=right|5,140||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86127)||1999 RB154|| align=right|14,4|| align=right|3,082|| align=right|0,138|| align=right|10,64|| align=right|5,410||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86128)||1999 RC154|| align=right|14,1|| align=right|2,995|| align=right|0,018|| align=right|8,84|| align=right|5,183||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86129)||1999 RO155|| align=right|14,0|| align=right|2,974|| align=right|0,115|| align=right|10,04|| align=right|5,129||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86130)||1999 RN156|| align=right|13,3|| align=right|3,108|| align=right|0,030|| align=right|10,12|| align=right|5,479||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86131)||1999 RV159|| align=right|14,1|| align=right|2,873|| align=right|0,080|| align=right|11,23|| align=right|4,869||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86132)||1999 RJ165|| align=right|15,3|| align=right|3,073|| align=right|0,189|| align=right|3,10|| align=right|5,387||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86133)||1999 RA171|| align=right|14,9|| align=right|3,051|| align=right|0,179|| align=right|1,64|| align=right|5,329||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86134)||1999 RZ171|| align=right|13,9|| align=right|2,847|| align=right|0,197|| align=right|5,72|| align=right|4,804||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86135)||1999 RK172|| align=right|13,9|| align=right|3,005|| align=right|0,130|| align=right|11,82|| align=right|5,209||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86136)||1999 RZ172|| align=right|15,1|| align=right|2,964|| align=right|0,153|| align=right|12,06|| align=right|5,103||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86137)||1999 RN174|| align=right|15,0|| align=right|3,053|| align=right|0,152|| align=right|2,36|| align=right|5,333||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86138)||1999 RL175|| align=right|14,1|| align=right|3,102|| align=right|0,186|| align=right|1,28|| align=right|5,462||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86139)||1999 RT182|| align=right|14,8|| align=right|3,083|| align=right|0,168|| align=right|5,21|| align=right|5,413||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86140)||1999 RA183|| align=right|13,1|| align=right|3,222|| align=right|0,033|| align=right|21,40|| align=right|5,784||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86141)||1999 RD184|| align=right|14,0|| align=right|3,206|| align=right|0,120|| align=right|21,98|| align=right|5,738||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86142)||1999 RJ184|| align=right|14,4|| align=right|3,122|| align=right|0,197|| align=right|11,49|| align=right|5,516||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86143)||1999 RV186|| align=right|15,3|| align=right|3,064|| align=right|0,137|| align=right|5,31|| align=right|5,362||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86144)||1999 RK191|| align=right|14,9|| align=right|3,091|| align=right|0,105|| align=right|9,82|| align=right|5,435||MBA||11. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86145)||1999 RU191|| align=right|14,4|| align=right|3,051|| align=right|0,102|| align=right|4,91|| align=right|5,328||MBA||11. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86146)||1999 RA194|| align=right|14,4|| align=right|3,078|| align=right|0,175|| align=right|3,79|| align=right|5,401||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86147)||1999 RB196|| align=right|14,2|| align=right|2,795|| align=right|0,184|| align=right|15,22|| align=right|4,671||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86148)||1999 RV196|| align=right|14,2|| align=right|3,002|| align=right|0,122|| align=right|9,21|| align=right|5,201||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86149)||1999 RA199|| align=right|14,3|| align=right|3,097|| align=right|0,111|| align=right|21,09|| align=right|5,451||MBA||10. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86150)||1999 RP200|| align=right|14,0|| align=right|2,979|| align=right|0,116|| align=right|12,07|| align=right|5,140||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86151)||1999 RW200|| align=right|13,7|| align=right|3,237|| align=right|0,051|| align=right|18,88|| align=right|5,823||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86152)||1999 RZ200|| align=right|13,4|| align=right|3,230|| align=right|0,080|| align=right|15,27|| align=right|5,804||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86153)||1999 RE201|| align=right|13,2|| align=right|3,174|| align=right|0,205|| align=right|16,24|| align=right|5,655||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86154)||1999 RH201|| align=right|14,4|| align=right|3,054|| align=right|0,248|| align=right|17,33|| align=right|5,337||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86155)||1999 RS201|| align=right|13,7|| align=right|3,160|| align=right|0,176|| align=right|13,44|| align=right|5,617||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86156)||1999 RB203|| align=right|13,3|| align=right|3,168|| align=right|0,156|| align=right|16,10|| align=right|5,637||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86157)||1999 RW203|| align=right|14,8|| align=right|3,129|| align=right|0,187|| align=right|9,57|| align=right|5,534||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86158)||1999 RY203|| align=right|14,3|| align=right|3,116|| align=right|0,007|| align=right|15,16|| align=right|5,500||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86159)||1999 RB204|| align=right|13,9|| align=right|3,146|| align=right|0,056|| align=right|9,90|| align=right|5,578||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86160)||1999 RM205|| align=right|14,0|| align=right|3,137|| align=right|0,081|| align=right|12,23|| align=right|5,556||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86161)||1999 RQ205|| align=right|13,2|| align=right|3,151|| align=right|0,059|| align=right|13,66|| align=right|5,593||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86162)||1999 RR205|| align=right|13,1|| align=right|3,058|| align=right|0,106|| align=right|10,41|| align=right|5,346||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86163)||1999 RT205|| align=right|13,3|| align=right|2,966|| align=right|0,057|| align=right|9,05|| align=right|5,108||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86164)||1999 RG207|| align=right|14,2|| align=right|3,170|| align=right|0,083|| align=right|8,25|| align=right|5,643||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86165)||1999 RZ207|| align=right|14,0|| align=right|3,112|| align=right|0,074|| align=right|9,19|| align=right|5,490||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86166)||1999 RE208|| align=right|14,1|| align=right|3,163|| align=right|0,172|| align=right|11,46|| align=right|5,624||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86167)||1999 RM209|| align=right|13,5|| align=right|3,077|| align=right|0,196|| align=right|9,81|| align=right|5,397||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86168)||1999 RQ209|| align=right|13,1|| align=right|2,974|| align=right|0,113|| align=right|9,42|| align=right|5,127||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86169)||1999 RW209|| align=right|15,0|| align=right|3,067|| align=right|0,127|| align=right|10,44|| align=right|5,372||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86170)||1999 RJ210|| align=right|13,6|| align=right|2,982|| align=right|0,093|| align=right|9,41|| align=right|5,147||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86171)||1999 RO211|| align=right|13,8|| align=right|3,175|| align=right|0,163|| align=right|27,45|| align=right|5,657||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86172)||1999 RP211|| align=right|14,2|| align=right|2,969|| align=right|0,105|| align=right|9,57|| align=right|5,116||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86173)||1999 RH212|| align=right|14,9|| align=right|3,056|| align=right|0,089|| align=right|8,26|| align=right|5,341||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86174)||1999 RV212|| align=right|14,5|| align=right|3,090|| align=right|0,106|| align=right|8,62|| align=right|5,431||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86175)||1999 RE213|| align=right|14,2|| align=right|3,024|| align=right|0,091|| align=right|14,13|| align=right|5,257||MBA||10. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86176)||1999 RO214|| align=right|13,3|| align=right|3,025|| align=right|0,122|| align=right|10,81|| align=right|5,261||MBA||5. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86177)||1999 RY215|| align=right|7,1|| align=right|45,13|| align=right|0,235|| align=right|22,20|| align=right|304||CBW||8. september 1999||Mauna Kea||Mauna Kea
|-
|(86178)||1999 RP218|| align=right|15,1|| align=right|3,047|| align=right|0,077|| align=right|7,15|| align=right|5,318||MBA||4. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(86179)||1999 RW220|| align=right|14,2|| align=right|2,998|| align=right|0,072|| align=right|9,59|| align=right|5,189||MBA||5. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(86180)||1999 RG221|| align=right|15,1|| align=right|3,105|| align=right|0,245|| align=right|6,85|| align=right|5,470||MBA||5. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86181)||1999 RU222|| align=right|13,8|| align=right|2,971|| align=right|0,091|| align=right|9,49|| align=right|5,120||MBA||7. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(86182)||1999 RA223|| align=right|13,8|| align=right|3,175|| align=right|0,031|| align=right|11,51|| align=right|5,656||MBA||7. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(86183)||1999 RY223|| align=right|14,7|| align=right|2,987|| align=right|0,055|| align=right|8,49|| align=right|5,161||MBA||7. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(86184)||1999 RL230|| align=right|14,5|| align=right|2,965|| align=right|0,115|| align=right|9,75|| align=right|5,105||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(86185)||1999 RN230|| align=right|13,5|| align=right|3,107|| align=right|0,109|| align=right|17,54|| align=right|5,475||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(86186)||1999 RX234|| align=right|14,4|| align=right|3,102|| align=right|0,057|| align=right|11,60|| align=right|5,463||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(86187)||1999 RQ239|| align=right|14,2|| align=right|3,055|| align=right|0,146|| align=right|13,66|| align=right|5,339||MBA||8. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86188)||1999 RV241|| align=right|15,2|| align=right|3,131|| align=right|0,150|| align=right|4,73|| align=right|5,539||MBA||14. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(86189)||1999 RK242|| align=right|15,2|| align=right|2,929|| align=right|0,141|| align=right|5,88|| align=right|5,012||MBA||4. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(86190)||1999 RQ247|| align=right|14,4|| align=right|3,132|| align=right|0,179|| align=right|17,89|| align=right|5,541||MBA||5. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86191)||1999 RY251|| align=right|14,1|| align=right|3,101|| align=right|0,021|| align=right|20,93|| align=right|5,460||MBA||6. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(86192)||1999 SV1|| align=right|14,3|| align=right|1,926|| align=right|0,037|| align=right|18,29|| align=right|2,673||MBA||18. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86193)||1999 SA2|| align=right|16,1|| align=right|1,922|| align=right|0,083|| align=right|22,06|| align=right|2,665||MBA||18. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86194)||1999 SD2|| align=right|15,0|| align=right|1,864|| align=right|0,148|| align=right|23,24|| align=right|2,544||MBA||18. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86195)||1999 ST9|| align=right|14,7|| align=right|3,164|| align=right|0,189|| align=right|6,03|| align=right|5,627||MBA||30. september 1999||San Marcello||L. Tesi; G. Forti
|-
|(86196)||1999 SC10|| align=right|14,4|| align=right|3,120|| align=right|0,193|| align=right|16,74|| align=right|5,510||MBA||24. september 1999||Piszkesteto||JATE Asteroid Survey
|-
|(86197)||1999 SP15|| align=right|14,7|| align=right|3,017|| align=right|0,115|| align=right|9,60|| align=right|5,240||MBA||30. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(86198)||1999 SO16|| align=right|14,9|| align=right|2,961|| align=right|0,097|| align=right|9,39|| align=right|5,094||MBA||29. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(86199)||1999 SS20|| align=right|14,5|| align=right|3,234|| align=right|0,098|| align=right|3,26|| align=right|5,815||MBA||30. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(86200)||1999 SE26|| align=right|14,4|| align=right|3,143|| align=right|0,161|| align=right|9,41|| align=right|5,572||MBA||30. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(86201)||1999 TD1|| align=right|14,3|| align=right|3,113|| align=right|0,181|| align=right|23,10|| align=right|5,492||MBA||1. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(86202)||1999 TT1|| align=right|14,1|| align=right|3,142|| align=right|0,227|| align=right|10,63|| align=right|5,568||MBA||1. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(86203)||1999 TA2|| align=right|13,9|| align=right|2,913|| align=right|0,366|| align=right|16,30|| align=right|4,971||MBA||2. oktober 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(86204)||1999 TQ2|| align=right|14,1|| align=right|3,037|| align=right|0,307|| align=right|21,44|| align=right|5,292||MBA||2. oktober 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(86205)||1999 TC3|| align=right|14,0|| align=right|3,169|| align=right|0,091|| align=right|7,13|| align=right|5,639||MBA||4. oktober 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(86206)||1999 TK9|| align=right|14,5|| align=right|3,108|| align=right|0,245|| align=right|4,48|| align=right|5,478||MBA||7. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(86207)||1999 TP15|| align=right|14,6|| align=right|3,187|| align=right|0,077|| align=right|10,27|| align=right|5,689||MBA||7. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(86208)||1999 TD16|| align=right|13,8|| align=right|3,204|| align=right|0,144|| align=right|6,67|| align=right|5,734||MBA||11. oktober 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(86209)||1999 TZ16|| align=right|14,5|| align=right|2,975|| align=right|0,256|| align=right|3,85|| align=right|5,130||MBA||7. oktober 1999||Giesing||P. Sala
|-
|(86210)||1999 TT20|| align=right|15,2|| align=right|3,048|| align=right|0,128|| align=right|1,68|| align=right|5,320||MBA||7. oktober 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(86211)||1999 TW20|| align=right|15,2|| align=right|3,101|| align=right|0,186|| align=right|5,39|| align=right|5,459||MBA||7. oktober 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(86212)||1999 TG21|| align=right|14,5|| align=right|2,316|| align=right|0,311|| align=right|25,40|| align=right|3,524||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86213)||1999 TY24|| align=right|14,3|| align=right|3,067|| align=right|0,119|| align=right|11,02|| align=right|5,370||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86214)||1999 TC29|| align=right|13,9|| align=right|3,243|| align=right|0,075|| align=right|9,30|| align=right|5,840||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86215)||1999 TY31|| align=right|15,0|| align=right|3,150|| align=right|0,157|| align=right|19,63|| align=right|5,589||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86216)||1999 TV32|| align=right|14,4|| align=right|3,084|| align=right|0,096|| align=right|8,96|| align=right|5,416||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86217)||1999 TB35|| align=right|15,1|| align=right|1,958|| align=right|0,105|| align=right|20,24|| align=right|2,738||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86218)||1999 TH37|| align=right|14,6|| align=right|2,977|| align=right|0,114|| align=right|11,48|| align=right|5,137||MBA||13. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86219)||1999 TR37|| align=right|14,5|| align=right|2,991|| align=right|0,113|| align=right|9,07|| align=right|5,171||MBA||1. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(86220)||1999 TX60|| align=right|15,2|| align=right|3,150|| align=right|0,135|| align=right|2,74|| align=right|5,589||MBA||7. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86221)||1999 TY65|| align=right|15,4|| align=right|3,154|| align=right|0,178|| align=right|4,68|| align=right|5,600||MBA||8. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86222)||1999 TJ85|| align=right|15,6|| align=right|3,219|| align=right|0,150|| align=right|1,81|| align=right|5,774||MBA||14. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86223)||1999 TE96|| align=right|14,6|| align=right|3,051|| align=right|0,104|| align=right|9,85|| align=right|5,329||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86224)||1999 TJ97|| align=right|14,2|| align=right|3,037|| align=right|0,057|| align=right|16,22|| align=right|5,292||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86225)||1999 TV97|| align=right|14,1|| align=right|3,093|| align=right|0,139|| align=right|16,41|| align=right|5,440||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86226)||1999 TC102|| align=right|14,0|| align=right|3,019|| align=right|0,107|| align=right|11,06|| align=right|5,246||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86227)||1999 TM102|| align=right|14,7|| align=right|3,009|| align=right|0,289|| align=right|13,69|| align=right|5,220||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86228)||1999 TW107|| align=right|14,4|| align=right|3,084|| align=right|0,098|| align=right|8,28|| align=right|5,416||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86229)||1999 TZ107|| align=right|13,4|| align=right|3,106|| align=right|0,048|| align=right|11,46|| align=right|5,474||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86230)||1999 TH108|| align=right|13,3|| align=right|2,923|| align=right|0,047|| align=right|12,48|| align=right|4,998||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86231)||1999 TU109|| align=right|13,9|| align=right|2,967|| align=right|0,064|| align=right|8,20|| align=right|5,111||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86232)||1999 TG111|| align=right|13,8|| align=right|3,043|| align=right|0,117|| align=right|7,99|| align=right|5,307||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86233)||1999 TT111|| align=right|14,6|| align=right|3,071|| align=right|0,180|| align=right|13,88|| align=right|5,382||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86234)||1999 TY111|| align=right|14,3|| align=right|3,181|| align=right|0,150|| align=right|3,85|| align=right|5,674||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86235)||1999 TW114|| align=right|14,4|| align=right|3,187|| align=right|0,175|| align=right|4,36|| align=right|5,690||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86236)||1999 TJ115|| align=right|14,3|| align=right|3,194|| align=right|0,173|| align=right|4,33|| align=right|5,707||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86237)||1999 TQ116|| align=right|15,4|| align=right|3,119|| align=right|0,169|| align=right|1,29|| align=right|5,507||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86238)||1999 TJ118|| align=right|13,4|| align=right|2,944|| align=right|0,043|| align=right|11,71|| align=right|5,051||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86239)||1999 TV118|| align=right|13,6|| align=right|3,211|| align=right|0,053|| align=right|8,28|| align=right|5,753||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86240)||1999 TU119|| align=right|14,0|| align=right|3,196|| align=right|0,142|| align=right|4,41|| align=right|5,714||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86241)||1999 TE120|| align=right|13,5|| align=right|3,054|| align=right|0,049|| align=right|9,03|| align=right|5,335||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86242)||1999 TT127|| align=right|15,1|| align=right|3,127|| align=right|0,155|| align=right|6,25|| align=right|5,529||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86243)||1999 TW130|| align=right|14,6|| align=right|3,174|| align=right|0,123|| align=right|6,05|| align=right|5,655||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86244)||1999 TA132|| align=right|15,4|| align=right|3,138|| align=right|0,094|| align=right|1,72|| align=right|5,557||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86245)||1999 TN143|| align=right|14,8|| align=right|3,184|| align=right|0,089|| align=right|15,96|| align=right|5,680||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86246)||1999 TO143|| align=right|14,2|| align=right|3,224|| align=right|0,098|| align=right|6,53|| align=right|5,788||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86247)||1999 TP145|| align=right|14,2|| align=right|3,163|| align=right|0,117|| align=right|5,33|| align=right|5,624||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86248)||1999 TT154|| align=right|14,5|| align=right|3,207|| align=right|0,173|| align=right|6,35|| align=right|5,741||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86249)||1999 TU160|| align=right|14,4|| align=right|3,180|| align=right|0,035|| align=right|6,62|| align=right|5,670||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86250)||1999 TV172|| align=right|14,2|| align=right|3,220|| align=right|0,144|| align=right|4,92|| align=right|5,777||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov